Salute – stato fisiologico di assenza di malattia

Religione 
Salute – divinità della religione romana

Musica 
Salute – album di Gordon Lightfoot del 1983
Salute – album dei 21 Guns del 1992
Salute – album delle Little Mix del 2013
Salute – singolo delle Little Mix del 2014

Informatica 
 Salute (Apple) – applicazione presente nel sistema operativo iOS